Taurský tunel může označovat rakouský tunel pod pohořím Nízké či Vysoké Taury:

 Taurský dálniční tunel na dálnici A10
 Taurský železniční tunel
 Felbertaurský tunel